Le terme curateur ou curatrice peut désigner : 
 un curateur, fonctionnaire dans l'Empire romain, chargé de la gestion d'un service public à Rome ou dans l'empire. Exemple : curateur des eaux ;
 la personne qui protège une personne placée sous curatelle après décision de justice ;
 un curateur, commissaire d'exposition.